SC Union 06 Oberschöneweide, een voetbalclub die bestond van 1906 tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.
 1. FC Union Berlin, een voetbalclub uit Berlijn, de opvolger van Union Oberschöneweide uit Oost-Berlijn.
 SC Union 06 Berlin, een voetbalclub uit Berlijn, de opvolger van Union Oberschöneweide uit West-Berlijn.
 Berliner TuFC Union 1892, een voormalige voetbalclub die bestond van 1892 tot 1927 en 1 keer landskampioen werd.